

Населені пункти та їхні частини
 Орле — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Орле — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Орле — село в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Орле — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Орле — село в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Орле — частина міста Шклярська Поремба в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Орле — частина села Оталенж у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Орле — частина села Ясень у гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Орле — осада в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Орле — осада в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Орле — лісова осада в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Орле — лісова осада в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки